Scottdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Scottdale (Georgia)
Scottdale (Pennsylvania)